Die Malaysia Open Super Series 2012 fand vom 10. bis 15. Januar 2012 in Kuala Lumpur statt. Es war die 57. Auflage der Malaysia Open und das zweite Turnier der BWF Super Series 2012. Das Preisgeld betrug 400.000 US-Dollar.

Austragungsort 
 Stadium Putra

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Dameneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Herrendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Damendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Mixed

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Weblinks 
 http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=15C0786F-0C76-474B-845E-15D5FD591223

BWF Super Series 2012
2012